Příjmení Depardieu má více nositelů:

 Gérard Depardieu (* 1948), francouzský filmový, divadelní a televizní herec 
 Guillaume Depardieu (1971–2008), francouzský herec
 Julie Depardieu (* 1973), francouzská herečka